Фольборт (нем. Volborth) — фамилия.

Известные носители:

 Фольборт, Александр Фёдорович (1800—1876) — российский естествоиспытатель; член-корреспондент СПбАН. 
  (1885–1973) — немецко-русский живописец и график.
 Фольборт, Георгий Владимирович (1885—1960) — советский, академик АН УССР (1951—60), ученик И. П. Павлова.
  (1748–1796) — немецкий теолог.
  (1919–2009) — американский геральдист немецкого происхождения.
  (1768-1840) — лютеранский священник работавший в России.